Вильгельм Арнольди (; 1798-1864) — епископ Трирский с 1842 по 1864 год.

Биография 

Вильгельм Арнольди родился 4 января 1798 года в городе Бадеме, учился в соборной школе, потом в гимназии и духовной семинарии в Трире.

В 1821 году получил сан священника, был профессором еврейского языка и духовного красноречия в семинарии.

В 1826 году служил священником Лауфельдского прихода в Эйфеле, в 1834 настоятелем Трирского собора и влиятельным советником епископа Гоммера, которого он успел отклонить, когда тот был уже на смертном одре, от сделки с правительством относительно смешанных браков, сделки, не одобряемой Ватиканом.

Поэтому, когда Вильгельм Арнольди был избран епископом по смерти Гоммера в 1839 году, правительство не хотело утвердить его; но наконец после многократных избраний, 18 сентября 1842, правительство не сопротивлялось более его посвящению в епископы.

В Трирской духовной семинарии он ввёл реформы в ультрамонтанском духе, в Трире же устроил семинарию для мальчиков сообразно с постановлениями Тридентского собора и основал целый ряд монастырей.

Выставкой одежды Иисуса Христа без швов в 1844 году он привлёк в Трир множество любопытных и вместе с тем возбудил сильное раздражение. Примерно полтора миллиона католиков устремилось на эту выставку в Трир, но, тем не менее, даже среди самых католиков это вызывало открытое неудовольствие и много содействовало развитию немецко-католического движения, во главе которого стоял Иоганн Ронге.

Вильгельм Арнольди скончался в результате инсульта 7 января 1864 года в городе Трире.

Примечания

Литература 

 «Wilhelm Arnoldi, Bischof zu Trier» (Вена, 1865).

Епископы Трира
Умершие от инсульта